LSG steht für:
 Landschaftsschutzgebiet
 Landessozialgericht
 Lufthansa Service Gesellschaft
 Längensollgewicht: Gewicht in Prozent vom Längensoll nach Kunze
 Ladenschlussgesetz
 Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen
 ein Musik-Projekt von Oliver Lieb
 das städtische Louise-Schroeder-Gymnasium in München
 Luftschutzgesetz
 Luftsportgemeinschaft Bayreuth
 Luftsportgemeinschaft Waterkant-Zetel
 eine ehemalige US-amerikanische R&B-Gruppe, siehe LSG (Band)
 Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH, eine Verwertungsgesellschaft

LS-G steht für:
 , ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts

lsg steht für:
 Langue des signes lyonnaise (ISO-639-3-Code), Lyonesische Gebärdensprache

siehe auch:

Abkürzung